een county in de Verenigde Staten, in Spaanse vorm vernoemd naar Sint Johannes.
 San Juan County (Colorado), een county in Colorado.
 San Juan County (New Mexico), een county in New Mexico.
 San Juan County (Utah), een county in Utah.
 San Juan County (Washington), een county in Washington.